Lago di Tesero steht für:

  Lago di Tesero (Fraktion), Ortsteil von Tesero, Trentino, Italien
  Lago di Tesero (See), Gewässer in Lago di Tesero
  Lago di Tesero (Sportstätte), Wintersportstätte in Lago di Tesero